St. Vigilius steht für:

 St. Vigil im Gadertal, Fraktion der Gemeinde Enneberg, Südtirol
 St. Vigil am Joch, Kirche am Vigiljoch bei Lana, Südtirol
 St. Vigil (Altenburg), Kirche in Altenburg bei Kaltern, Südtirol

Siehe auch:
 San Vigilio
 Vigilius (Begriffsklärung)